Наринэ Гамлетовна Микаелян (род. 6 апреля 1983, , Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва (2016—2021).

Биография 
Родилась 6 апреля 1983 года в городе Алматы.

В 2000 году поступила в Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая в специальности «Международное право».

Трудовую деятельность начала в 2007 году.

С 2005 по 2012 годы — референт-помощник консула Консульского отдел Посольства Армения.

С 2005 по 2009 годы — юрист ИП «Микаелян Г.Х.», ТОО «Международное бюро консалтинга».

С 2009 по 2014 годы — председатель молодёжного крыла Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири», председатель молодёжного крыла ОО «Армянский культурный центр «Луйс» г. Алматы.

С 2012 по 2015 годы — начальник отдела кадров ТОО «Инвестиционная группа «Жер Олжа».

С 2014 по 2015 годы — председатель ОО «Армянский культурный центр «Луйс» г. Алматы.

С 2014 по 2016 годы — начальник отдела кадров ТОО «Артемида ЛТД», «Корпорация «Алтын Агач».

С 2012 года — член Ассамблеи народа Казахстана.

С 24 марта 2016 года по 2021 год — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, избрана от Ассамблеи народа Казахстана, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Награды 
 2015 — Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2016 — Награждена Почётной грамотой Республики Казахстан (13 декабря)

Примечания

Ссылки 
 На официальном сайте Мажилиса Парламента Республики Казахстан личная страница депутата Мажилиса Наринэ Микаеляна

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Юристы Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Республики Казахстан